Samentrekking (geboorte)
Samentrekking (grammatica)

Zie ook
Contractie (doorverwijspagina)